Победитель турнира 2009 года -  Новак Джокович, переигравший в финале  Давида Феррера

Сеянные 
Восемь первых сеянных теннисистов начинают турнир со второго круга

  Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Четвертьфинал, снятие с турнира)
  Жиль Симон (Полуфинал)
  Давид Феррер (Финал)

<li> Марин Чилич (Четвертьфинал)
<li> Игорь Андреев (Четвертьфинал)
<li> Иво Карлович (Первый раунд)
<li> Марат Сафин (Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Сетка турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2009